Саммут, Самут () — мальтийская фамилия.

Известные представители:
 Саммут, Джозеф (род. 1926) — мальтийский композитор и дирижёр.
 Саммут, Кевин (род. 1981) — мальтийский футболист.
 Саммут, Марк (род. 1973) — мальтийский юрист, автор книг по юриспруденции.
 Саммут, Франс (1945—2011) — мальтийский писатель.